Uitloper (geografie), een geleidelijk oplopende hoogte aan de voet van een gebergte
 Uitloper of stoloon, een wijze van ongeslachtelijk voortplanting
 Uitloper, axon of zenuwvezel, een deel van een zenuwcel